Vluchtafstand (dieren), de afstand waarbij dieren op de vlucht slaan
 Vluchtafstand (film), een televisiefilm uit 1985 onder regie van Dré Poppe
 Vliegafstand, de tijd dat een vliegtuig in de lucht is